jaszczurnik (Gampsonyx swainsonii) – gatunek ptaka z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae)
 jaszczurnik (Synodus synodus) – gatunek ryby z rodziny jaszczurnikowatych (Synodontidae)